Názvem Kateřinky je označeno několik míst:

 Kateřinky (Korouhev) – část obce Korouhev v okrese Svitavy
 Kateřinky (Liberec) – katastrální území Liberce (městská část Liberec XVII-Kateřinky)
 Kateřinky (Opava) – část města Opava
 Kateřinky (Újezd u Průhonic) – místní část Prahy-Újezdu
 Kateřinky (Zbraslavice) – část obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora
 Kateřinky (Vyklantice) – část obce Vyklantice v okrese Pelhřimov
 Kateřinky (Nové Město) – oblast Kateřinské ulice a areál bývalého augustiniánského kláštera u kostela sv. Kateřiny na Novém Městě v Praze, později vojenského výchovného ústavu, blázince a psychiatrické léčebny (nejstarší v českých zemích)

Externí odkazy